François Baby peut faire référence à :
 François Baby (1733-1820), homme d'affaires et personnalité politique du Bas-Canada ;
 François Baby (1794-1864), personnalité politique du Bas-Canada, fils du premier ;
 François Baby (1768-1852), personnalité politique du Haut-Canada, neveu du premier.